НХЛ у сезоні 1995/1996 — 79-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 6 жовтня 1995. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 10 червня 1996 між Колорадо Аваланч та Флорида Пантерс перемогою «лавин» 1:0 в матчі та 4:0 в серії. Це перша перемога в Кубку Стенлі «Аваланч».

Драфт НХЛ 

33-й драфт НХЛ. В 9-и раундах було обрано 234 хокеїстів. Першим номером драфту став Браєн Берард, якого обрав клуб «Оттава Сенаторс».

Арени та клуби 
Свій перший сезон у НХЛ провів клуб Колорадо Аваланч, який раніше носив назву Квебек Нордікс.

Це був останній сезон для Вінніпег Джетс з наступного сезону команда перебазується до Глендейлу та отримає нову назву Фінікс Койотс.

Клуби Баффало Сейбрс та Монреаль Канадієнс проведуть останні сезони на своїх аренах, а Бостон Брюїнс проведе свій перший сезон на новій арені Ті-Ді-Гарден.

Огляд 
Наймолодшим гравцем ліги став гравець «Бостон Брюїнс» Кайл Макларен.

Детройт Ред-Вінгс провів один із найкращих турнірів набравши 131 очко та встановивши рекорд за кількістю перемог (62). Згодом у плей-оф у фіналі конференції програє «Колорадо Аваланч», майбутньому володарю Кубка Стенлі.

Маріо Лем'є набрав понад 150 очок відігравши 70 матчів, його одноклубник Яромир Ягр, який провів на 12 матчів більше, набрав 149 очок.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Матч усіх зірок НХЛ 
46-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 20 січня 1996 року на «Ті-Ді-Гарден» (Бостон): Захід — Схід 4:5 (0:2, 3:2, 1:1).

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Посилання 
 Сезон 1995/1996 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 1995—1996
1995 у канадському спорті
1996 у канадському спорті